Aquest és un llistat de les plantilles dels equips de la Primera Divisió Femenina de Futbol d'Espanya a la temporada 2015-2016, ordenats per posició a la taula de classificació.

Font principal: Txapeldunak

Referències 

Llistes d'esportistes
Llistes de dones